Brotte bezeichnet:

Brotte-lès-Luxeuil, eine Gemeinde im französischen Département Haute-Saône
Brotte-lès-Ray, eine Gemeinde im französischen Département Haute-Saône
Château Brotte, eine Burganlage in der Gemeinde Brotte-lès-Luxeuil

Siehe auch:
 Brott
 Brodde